Свято — день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати; кілька неробочих днів поспіль з нагоди торжеств; відзначуваний звичаєм або церквою день на честь якої-небудь події чи святого
 Свято — важлива, радісна, приємна подія, а також день, коли вона сталася
 Свято — перен. бурхливий вияв, буяння чого-небудь
 Свято — перен. почуття приємності, радості, піднесення
 Свято — розм., заст. Неділя
 Свято — прислівник від Святий
 Свято (село) — село в Росії, у Гороховецькому районі Владимирської області

Кінематограф 

 «Свято» — американська комедійна драма 1930 року.
 «Свято» — білоруський радянський художній фільм 1988 року.
 «Свято» () — дансько-шведський фільм 1998-го року.
 «Свято» () — російський фільм 2001-го року, заборонений в Україні з 2014 року.